Carlo d'Aspre (Konstantin Karl d'Aspre) – barone di Aspre e Hoobreuck, luogotenente-feldmaresciallo austriaco
 Costantino d'Aspre (Konstantin d'Aspre) – barone di Aspre e Hoobreuck, tenente-feldmaresciallo austriaco
 Forte d'Aspre – antica fortezza di Verona